Rejon czornobajiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czerkaskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1554 km² i liczy około 41 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Czornobaj.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 29 rad wiejskich, obejmujące w sumie 47 wsi i 5 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy